Уизачес има више значења:

 Уизачес (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Уизачес (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику